Teksas – stan w Stanach Zjednoczonych
 Republika Teksasu – dawne państwo w Ameryce Północnej
 Teksas – konwencja brydżowa
 Teksas – polska odmiana dżinsu

Zobacz też 
 Texas